BES steht für:
 Aero Services Executive, ehemalige französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Banco Espírito Santo, portugiesische Bankengruppe
 Blackberry Enterprise Server
 Beijing Spectrometer (BES) am Beijing Electron Positron Collider (BEPC) in China
 BES-Inseln, die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba
 Binge-Eating-Störung, Essstörung
 Flughafen Brest in der Kommune Guipavas im französischen Département Finistère nach dem IATA-Code 
 British Ecological Society

BeS steht für:
 Berylliumsulfid, eine anorganische Verbindung des Berylliums

Bes steht für:
 Bes (ägyptische Mythologie), ägyptische Gottheit
 Bes (Einheit), historische Einheit der Masse
 Bes (Münze), römische Münze

Bes ist der Familienname folgender Personen:
 Annemieke Bes (* 1978), niederländische Seglerin
 Cristina Bes Ginesta (* 1977), spanische Skibergsteigerin
Daniel R. Bès (* 1931), argentinischer Physiker
 Jordi Bes Ginesta (* 1975), spanischer Skibergsteiger
 Louis Bès (1891–1961), französischer Radrennfahrer

Bès heißen mehrere Flüsse in Frankreich:
 Bès (Bléone), Nebenfluss der Bléone
 Bès (Drôme), Nebenfluss der Drôme
 Bès (Midouze), Nebenfluss der Midouze
 Bès (Truyère), Nebenfluss der Truyère

bes steht für:
 Besme (ISO-639-3-Code), Adamaua-Sprache im Tschad

bes. steht für:
 besonders

Siehe auch:

BES